Esta é uma lista de bairros do Rio de Janeiro por Índice de Desenvolvimento Social, feita pela Prefeitura do Rio de Janeiro em 2008. O Índice de Desenvolcimento Social foi inspirado no conhecido Índice de Desenvolvimento Humano – IDH.

Classificação

Por Bairros

Por R.A

Metodologia 
Foram utilizados 10 indicadores, construídos a partir de variáveis do Censo Demográfico 2000 do IBGE, para a composição do Índice de Desenvolvimento Social. Tais indicadores cobrem quatro grandes dimensões de análise: 

Dimensão Acesso a Saneamento Básico: 

 Percentagem dos domicílios com serviço de abastecimento de água adequada - aqueles que têm canalização interna e estão ligados à rede geral; 
 Percentagem dos domicílios com serviço de esgoto adequado - aqueles que estão ligados à rede geral; 
 Percentagem dos domicílios com serviço adequado de coleta de lixo - aqueles que dispõem de coleta direta ou indireta de lixo; 

Dimensão Qualidade Habitacional:

 Número médio de banheiros por pessoa;

Dimensão Grau de Escolaridade:

 Percentagem de analfabetismo em maiores de 15 anos:
 Percentagem dos chefes de domicílio com menos de quatro anos de estudo;
 Percentagem dos chefes de domicílio com 15 anos ou mais de estudo;

Dimensão Disponibilidade de Renda:

 Rendimento médio dos chefes de domicílio em salários mínimos;
 Percentagem dos chefes de domicílio com renda até dois salários mínimos;
 Percentagem dos chefes de domicílio com rendimento igual ou superior a 10 salários mínimos.

Ver também 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
 Lista de países por IDH
 Lista de estados brasileiros por IDH
 Lista de regiões metropolitanas brasileiras por IDH
 Lista de municípios do estado do Rio de Janeiro por IDH
 Lista de bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro por IDH
 Lista de bairros do Rio de Janeiro por IDH

Listas da cidade do Rio de Janeiro
Bairros Cidade Rio Janeiro
Bairros Rio Janeiro